

Patronymie

 Alphonse Bossard (1885-1971) est un religieux français.
 Eugène Bossard (abbé) (1853-1905) est un prêtre français.
 François-Xavier Bossard (1974-) est un musicien français et compositeur.
 Julie Bossard est une athlète de l'équipe de France de voile olympique.
 Maurice Bossard (1922-2013) est un linguiste et un journaliste suisse.
 Patrick Bossard (1971- ) est un réalisateur et scénariste français.
Bossard Consultants (1962-2000) intégrée dans Capgemini.

Patronyme français
Patronyme suisse